Das Quadeinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London. 

Vorjahressieger war Dylan Alcott.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Quadeinzel
2021